, rivière britannique.
 Saul Dibb (1968-), est un réalisateur et scénariste britannique.
Patronyme anglais